Бердаль Григорій — народний різьбяр по дереву.
 Бердаль Іван Григорович — народний різьбяр по дереву.
 Бердаль Юрій Іванович — різьбяр, член НСМНМУ.

Українські прізвища